Руководитель аппарата президента Армении — государственный гражданский служащий, выполняющий непосредственное руководство работой аппаратом президента Армении, общее руководство которой выполняет президент Армении.

Список руководителей аппарата президента Армении 
 Караманукян, Шаген Левонович (1991—1997)
 Казарян, Карлос Багратович (1997—1998)
 Арутюнян, Алексан Максимович (05.02.1998 — 30.10.1999)
 Саргсян, Серж Азатович (01.11.1999 — 20.05.2000)
 Туманян, Арташес Самвелович (20.05.2000 — 02.2006)
 Геворгян, Армен Андраникович (02.2006 — 21.04.2008)
 Абраамян, Овик Аргамович (22.04.2008 — 06.09.2008)
 Карапетян, Карен Саркисович (30.09.2008 — 09.09.2011)
 Виген Саркисян (17.10.2011-)